De snelheid van een langebaanschaatsbaan kan worden gemeten met een puntentotaal van baanrecords over een groep inviduele schaatsafstanden. Op die manier kan, naar analogie met de Adelskalenders voor individuele schaatsers en schaatssters, een gerangschikte ranglijst-aller-tijden, oftewel een Adelskalender langebaanschaatsbanen, worden opgemaakt.

Snelheid van een langebaanschaatsbaan 

Bij de snelheid van een schaatsbaan zijn meerdere zaken van invloed: de hoogte waarop de baan gelegen is, of de baan (semi-)overdekt is of zich bevindt in de openlucht, en of het ijs kunstmatig of natuurlijk is. Op een hoger gelegen baan en/of een meer overdekte baan is er minder luchtweerstand, en kunnen er snellere tijden gereden worden. Een (openlucht)kunstijsbaan heeft ten opzichte van een natuurijsbaan het voordeel dat de ijskwaliteit positief kan worden beïnvloed: minder afhankelijkheid van buitentemperatuur, en betere mogelijkheden voor onderhoud gedurende een wedstrijd. In ieder geval om die redenen zijn kunstijsbanen de laatste decennia, zeker waar het grotere wedstrijden betreft, bij langebaanschaats(st)ers meer in trek dan natuurijsbanen. Daarmee worden ze - gemeten in baanrecords - dan ook steeds sneller dan natuurijsbanen.

Snelste langebaanschaatsbanen 

In de volgende ranglijst is voor de snelste 100 langebaanschaatsbanen het puntentotaal gebaseerd op de baanrecords weergegeven. Dit totaal is de som van het puntentotaal voor de vrouwen over de afstanden 500, 1000, 1500, 3000 en 5000 meter, en het puntentotaal voor de mannen over 500, 1000, 1500, 5000 en 10.000 meter. Ook is per baan het jongste baanrecord binnen deze groep afstanden vermeld. De meeste baanrecords op de afzonderlijke afstanden zijn te vinden op de website van Speed Skating News (SSN).

De banen in de ranglijst zijn gecodeerd naar soort: een combinatie van hoogte (H voor hoogland, L voor laagland, waarbij de grens tussen beide is gesteld op 500 meter boven zeeniveau), overdekking (O voor geheel overdekt, S voor semi-overdekt, B voor buitenbanen) en ijssoort (K voor kunstijs, N voor natuurijs). Met behulp van deze baancoderingen kan een snelheidsvergelijking tussen gelijksoortige banen worden gemaakt. In de tabel zijn alleen banen met een lengte van 400 meter of 333 meter opgenomen.

Zie ook 
 Lijst van snelste ijsbanen ter wereld
 Lijst van snelste ijsbanen van Nederland

Langebaanschaatsen
IJsbaan
Schaatslijsten